Gidley ist der Familienname folgender Personen:

 James W. Gidley (1866–1931), US-amerikanischer Paläontologe und Zoologe 
 Muriel Gidley (1906–2004), kanadische Organistin, Chorleiterin und Musikpädagogin, siehe Muriel Stafford
  Pamela Gidley (1965–2018), US-amerikanische Schauspielerin